Alberro ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alberro (* 1957), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 José María Setién Alberro (1928–2018), spanischer Geistlicher, Bischof von San Sebastián